Чжань Юнжань і Абігейл Спірс були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.
Юлія Гергес і Полона Герцог виграли титул, у фіналі перемігши пару Наталі Грандін і Владіміра Угліржова з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

2010
Korea Open, парний розряд